Маргарита Белланже (, собственно Justine Marie Le Boeuf, в замужестве — Mme Kulbach, , Вильбернье, Мен и Луара, — , Вильнёв-су-Даммартен, Сена и Марна) — французская актриса, артистка цирка, куртизанка.

Биография 

Выступала наездницей в провинциальном цирке, жила как содержанка в Анже и Нанте. В 1858 появилась в Париже, взяла псевдоним (имя — в честь героини мелодрамы Дюма-сына «Дама с камелиями», 1852). Известные в ту пору драматурги и либреттисты Анри Мельяк и Людовик Галеви помогли ей устроиться в небольшой столичный театрик La Tour d’Auvergne. Любила появляться и фотографироваться в мужском костюме. О Маргарите Белланже упоминается в Дневнике братьев Гонкур (1863).

В начале 1860-х стала любовницей императора Наполеона III (в 1865 их связь была разорвана: Маргарита утверждала, что родившийся у неё в 1864 сын — не от императора, мнения биографов на этот счёт расходятся). Терпение императрицы Евгении, доведенное изменами мужа до предела, после известия о беременности Белланже лопнуло. Она лично явилась к куртизанке и потребовала от неё в интересах императора уехать из страны. Когда её муж Луи-Наполеон пытался как то разрешить конфликт, разъяренная императрица поставила вопрос «или она, или я» и уехала из страны сама под предлогом лечения в Швабах. Евгения поставила мужу ультиматум, что вернется только в случае прекращения супружеских отношений как таковых. Наполеон III был вынужден принять эти условия .

После 1870 она переехала в Англию, вышла замуж за богатого лорда, впоследствии бросила его. Стала героиней многих карикатур эпохи, нередко непристойных. Издала книгу воспоминаний (1882).

Мемуары 
 Confessions de Marguerite Bellanger: mémoires anecdotiques. Paris: Librairie Populaire, 1882

Образ в искусстве 
 По некоторым предположениям, была моделью Эдуара Мане для его картины Олимпия (1863), вызвавшей общественный скандал.
 Известна серия её идеализированных бюстов работы Анри-Эрнеста Каррье-Беллёза (ок.1865).
 О ней написан роман «Гризетка императора» (1937).
 В исполнении Николь Риш появляется как исторический персонаж в фильме «Нана», который снял Кристиан-Жак по одноименному роману Золя (1955).

Литература 
 Stapleaux L. Les Courtisanes du Second Empire: Marguerite Bellanger. Bruxelles: Office de la publicité, 1871
 Moser F. Grisette impériale: roman. Paris: A. Michel, 1937
 Dansette A. Les amours de Napoleon III. Paris: Librarie Arthème Fayard, 1938
 Blanchard Cl. e.a. Dames de coeur: d’après la documentation, les notes et les photographies de René Coursaget, du musée Carnavalet, de Georges Sirot et Dignemont. Paris: Edition du Pré aux Clercs, 1946
 Richardson J. The courtesans; the demi-monde in nineteenth-century France. Cleveland: World Pub. Co., 1967 (несколько переизданий)

Примечания

Ссылки 

 Бюст работы Анри-Эрнеста Каррье-Беллёза, ок.1865
 Маргарита Белланже как модель Олимпии Эдуара Мане (англ.)
 

Куртизанки Франции
Артисты, известные под псевдонимами
Любовницы монархов Франции
Актрисы Франции
Актрисы XIX века